Nonn ist der Name folgender Orte:

 Nonn, ein Stadtteil von Bad Reichenhall

Nonn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Nonn (1876–1949), deutscher Maler
 Christoph Nonn (* 1964), deutscher Historiker
 Hans Nonn, deutscher Offizier und Wirtschaftsfunktionär
 Helmut Nonn (* 1933), deutscher Hockeyspieler
 Konrad Nonn (* 1877; † nach 1941), deutscher Architekt
 Mathias Nonn (1876–1945), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL Preußen
 Ulrich Nonn (* 1942), deutscher Historiker
 Wolfgang Nonn (1935–1959), deutscher Hockeyspieler